Стокс има више значења:
 Џорџ Габријел Стокс
 Округ Стокс (Северна Каролина)
 Стокс (Северна Каролина)